

События

Январь 
 2 января — убийство президента Панамы полковника Хосе Антонио Ремона во время конных состязаний на столичном ипподроме.
 3 января — королевское правительство Ирака объявило о «перерыве» в дипломатических отношениях с СССР.
 17 января — первый выход в море американской подводной лодки «USS Nautilus (SSN-571)» — первой в мире атомной подводной лодки.
 20 января — захват в ходе первого кризиса в Тайваньском проливе подразделениями Народно-освободительной армии Китая удерживавшихся гоминьдановцами островов  (), 18—20 января)
 21 января — открытие в  (штат Мадрас) 60-й ежегодной сессии Индийского национального конгресса (завершила работу 23 января), на которой по предложению Джавахарлала Неру была принята резолюция о построении в Индии «общества социалистического образца».
 25 января
 Издание Президиумом Верховного Совета СССР указа «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией»: формальное окончание Великой Отечественной войны.
 Подписание в Панаме нового договора между Панамой и США о Зоне Панамского канала, по которому США лишались монопольного права на строительство шоссейных и железных дорог на Панамском перешейке, возвращали Панаме часть земель, входивших в зону канала, и увеличивали сумму годовых выплат Панаме.
 25—31 января — в Москве прошёл пленум ЦК КПСС. Принято постановление Об увеличении производства продуктов животноводства. 31 января пленум принял постановление О тов. Маленкове Г. М., в котором тот освобождался от обязанностей Председателя Совета министров СССР.
 30 января — принятие постановления правительства СССР о подготовке запуска в 1957 году искусственного спутника Земли.

Февраль 
 3—9 февраля — в Москве прошла вторая сессия Верховного Совета СССР 4-го созыва.
 5 февраля — вынесение Национальным собранием Франции вотума недоверия правительству Пьера Мендес-Франса (23 февраля сформировано новое правительство Эдгара Фора).
 8 февраля — освобождение Г. М. Маленкова от обязанностей Председателя Совета министров СССР; назначение на эту должность Н. А. Булганина.
 9 февраля — назначение Г. К. Жукова на должность министра обороны СССР (вместо Н. А. Булганина).
 10 февраля — казнь руководителей чехословацкой подпольной антикоммунистической организации Чёрный лев 777: Иржи Ржезача, Ярослава Сиротека, Богумила Шимы.
 23 февраля — открытие в Бангкоке первой сессии блока СЕАТО.
 24 февраля — в Багдаде Ирак и Турция подписывают договор о военном сотрудничестве, получивший название Багдадского пакта.
 25 февраля — в рамках операции «Голд» завершена подготовка туннеля для получения спецслужбами Великобритании и США доступа к телефонным коммуникациям штаба Группы советских войск в Германии.

Март 
 1 марта
 Основан Научно-исследовательский институт имени В. В. Тихомирова.
 Армия Аргентины брошена на подавление выступлений католиков в провинциях Кордова, Санта-Фе, Тукуман и Сантьяго-дель-Эстеро.
 2 марта — король Камбоджи Нородом Сианук отрёкся от престола в пользу своего отца Нородома Сурамарита.
 9 марта
 ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление Об изменении практики планирования сельского хозяйства.
 В Лаосе подписано соглашение о перемирии между силами королевского правительства и Фронтом освобождения Лаоса.
 13 марта — смерть короля Непала Трибхувана. Вступление на престол его сына Махендры.

 15 марта — конгресс Аргентины принял закон об отмене католического преподавания в школах, закрытии религиозных объединений и запрете религиозных собраний без разрешения полиции.
 22 марта
 I (учредительный) съезд Народная партия Лаоса, созданной на базе организаций распущенной Коммунистической партии Индокитая.
 Катастрофа R6D-1 на Гавайях — крупнейшая в истории этого штата (66 погибших).
 28 марта — президент Египта Гамаль Абдель Насер провозгласил «Шесть принципов революции» — ликвидацию империализма, феодализма, засилья монополий, установление социальной справедливости и демократической системы, создание сильной армии.
 29 марта — группа молодых офицеров йеменской армии во главе с подполковником Ахмедом ас-Суляи окружили королевский дворец аль-Урди в Таизе и заставили короля Ахмеда отречься от престола в пользу своего младшего брата эмира Абдаллы.
 30 марта — начало извержения вулкана Безымянный на Камчатке.

Апрель 
 1 апреля — на Кипре началась военная кампания «Национальной организации кипрских борцов» (ЭОКА) генерала Георгиоса Гриваса против Великобритании.
 3 апреля — французские власти объявили чрезвычайное положение в охваченном восстанием Французском Алжире.
 4 апреля — подписание соглашения между Великобританией и Ираком, аннулирующего англо-иракский договор 1930 года. Присоединение Великобритании к Багдадскому пакту.
 5 апреля
 Уход Уинстона Черчилля в отставку с поста премьер-министра Великобританией (6 апреля новым премьер-министром стал Энтони Иден).
 Собранное эмиром Мухаммедом аль-Бадром в Ходейде ополчение заняло Таиз и восстановило на престоле короля Йемена Ахмеда. На следующий день руководитель переворота 29 марта подполковник ас-Суляи публично казнён в Таизе, а свергнутый эмир Абдалла казнён в Хаддже.
 6 апреля
 В Каире подписан Договор «о вечном мире, дружбе и братских отношениях» между Египтом и Индией.
 В Нью-Дели открылась Азиатская конференция по ослаблению международной напряжённости, в которой приняли участие представители общественности 15 стран, в том числе СССР, Японии, Египта, Иордании, Бирмы и др. Завершила работу 10 апреля, выступив за запрещение оружия массового поражения и приняв обращение с призывом к мирному сосуществованию.
 11 апреля — над Южно-Китайским морем взорван самолёт «Принцесса Кашмира», погибли 16 из 19 человек, находившихся на борту. Целью было убийство премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая.
 12 апреля — по инициативе СССР начаты четырёхдневные советско-австрийские переговоры, устранившие последние препятствия на пути восстановления суверенитета Австрии.
 18 апреля

 Открытие Бандунгской конференции 29 «неприсоединившихся» государств (завершилась 24 апреля). Участники конференции осудили колониализм, расизм и холодную войну между США и СССР.
 Уход Имре Надя в отставку с поста Председателя Совета Министров Венгрии (эту должность занял Андраш Хегедюш).
 В 1 час 25 минут умирает Альберт Эйнштейн, в Принстоне.
 21 апреля — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-5» под руководством Н. А. Волкова и А. Л. Соколова.
 29 апреля — избрание президентом Италии христианского демократа Джованни Гронки (вступил в должность 11 мая).

Май 
 4 мая — в Вашингтоне заключено Соглашение по вопросу использования атомной энергии между США и Турцией.
 5 мая — вступление в силу Парижских соглашений 1954 года; отмена оккупационного статуса для американских, британских и французских войск на территории ФРГ.
 7 мая — СССР объявил об аннулировании англо-советского союзного договора 1942 года и франко-советского союзного договора 1944 года, в связи с нарушением Великобританией и Францией условий этих договоров и ратификацией Парижских соглашений.
 9 мая — вступление ФРГ в НАТО.

 14 мая — СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписали на совещании в Варшаве (проходило с 11 по 14 мая) Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, образовав Организацию Варшавского договора — один из военно-политических блоков времён холодной войны.
 15 мая
 СССР, США, Великобритания, Франция и Австрия подписали Государственный Договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.
 Французские альпинисты  и Лионель Террай совершили первовосхождение на Макалу, пятый по высоте восьмитысячник мира.
 25 мая
 Британские альпинисты Джо Браун и  совершили первое успешное восхождение на Канченджангу, третий по высоте восьмитысячник мира.
 Королевское правительство Лаоса отдало распоряжение о подготовке выборов в Национальное собрание без участия Фронта освобождения Лаоса.
 26 мая
 Парламентские выборы в Великобритании, вторая подряд победа консерваторов.
 Начало официального визита Н. А. Булганина и Н. С. Хрущёва в Югославию (завершился 2 июня подписанием Белградской декларации о нормализации советско-югославских отношений).

Июнь 
 2 июня
 Официальная дата создания космодрома Байконур.
 Катастрофа L-049 под Асунсьоном.
 3 июня — правительство Франции и правительство протектората Тунис подписали конвенцию о предоставлении Тунису внутренней автономии. В тунисское правительство Тахара бен Аммара введены представители партии Новый Дустур Хабиба Бургибы, освобождены лидеры национального движения.
 7 июня — созданы вооружённые силы Федеративной Республики Германия.
 11 июня
 В Буэнос-Айресе прошло факельное шествие католиков, выступающих против политики президента Хуана Перона. Оно переросло в волнения, в ходе которых со здания Конгресса сорван флаг Аргентины, вместо которого водружено флаг Ватикана.
 Произошла самая крупная авария за всю историю автоспорта: во французском Ле-Мане на легендарном 24-часовом марафоне автомобиль Mercedes-Benz потерпел аварию и упал на трибуны, что повлекло за собой гибель 84 человек.
 12 июня — президент Аргентины Хуан Перон заявил по радио, что католический клир поднялся против народа и нации и выслал из страны архиепископов Мануэля Тото и Рамона Навоа.
 16 июня
 Совершил первый полёт самолёт Е-4 — прототип МИГ-21 (лётчик-испытатель Г. А. Седов).
 Папа римский Пий XII отлучил от церкви президента Аргентины Хуана Перона. В Буэнос-Айресе авиация военно-морских сил по приказу контр-адмирала Анибаля Оливьери нанесла бомбовый удар по площади Мая и расположенному на ней президентскому дворцу Каса-Росада. Мятеж провалился, не получив поддержку остальной армии.
 17 июня — в воздух поднялся первый советский реактивный пассажирский самолёт Ту-104 (экипаж Ю. Т. Алашеева).
 22 июня — начало работы Всемирной ассамблеи мира в Хельсинки (завершила работу 29 июня).

Июль 
 4—12 июля — в Москве состоялся пленум ЦК КПСС, обсудивший развитие советской промышленности и поддержавший нормализацию отношений между СССР и Югославией. Пленум избрал членами Президиума ЦК КПСС А. И. Кириченко и М. А. Суслова, секретарями ЦК — А. Б. Аристова, Н. И. Беляева и Д. Т. Шепилова
 18 июля
 В городе Анахайм (штат Калифорния) открылся парк «Диснейленд».
 В Женеве началось совещание Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина, президента США Дуайта Эйзенхауэра, премьер-министра Великобритании Энтони Идена и председателя Совета Министров Франции Эдгара Фора. Закрылось 23 июля, стороны высказались за разрядку международной напряжённости и развитие экономических и культурных связей между Востоком и Западом.
 20 июля — частичное открытие Московского Кремля для посещений.
 22 июля — официальное открытие в Варшаве Дворца культуры и науки, построенного в 1952—1955 гг. силами 3500 советских рабочих по проекту Л. В. Руднева (стало подарком Советского Союза польскому народу).
 27 июля
 Вступил в силу Государственный Договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.
 Истребители ВВС Болгарии сбили израильский пассажирский самолёт «Lockheed Constellation». Погибли 58 человек.
 31 июля — в Варшаве начался V Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Закончился 14 августа.

Август 
 1 августа — в Женеве открылись многолетние переговоры об урегулировании отношений между США и Китайской Народной Республикой.
 4—5 августа — в Москве состоялась третья сессия Верховного Совета СССР 4-го созыва.
 5 августа — заключено Европейское валютное соглашение.
 6 августа
 Открытие в Хиросиме Первой Всемирной конференции за запрещение атомного и водородного оружия (завершилась 15 августа).
 Катастрофа Ил-14 под Воронежем.
 15 августа — в Тегеране подписан Договор о дружбе, экономических отношениях и консульских правах между США и Ираном, предусматривавший принцип наиболее благоприятствуемой нации в отношении прав граждан и компаний, торговли и консульских связей.
 16 августа — принятие парламентом Судана резолюции с требованием предоставить стране полную независимость.
 18 августа — восстание Экваториального корпуса на юге Судана.
 20 августа — на северо-востоке Алжира вспыхнуло восстание, подготовленное Фронтом национального освобождения. В результате , устроенной партизанами Фронта национального освобождения, погибли 123 мирных жителя. Она открыла новый этап в освободительной войне алжирского народа за независимость.
 23 августа — ввод в действие Череповецкого металлургического завода.
 25 августа — окончание вывода советских войск из Австрии.

Сентябрь 
 6 сентября — указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника „День строителя“».
 6—7 сентября — Стамбульский погром в Турции, направленный против греков, армян и евреев.
 9 сентября
 Начало официального визита в Москву канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (завершился 14 сентября). Достижение договорённости об установлении дипломатических отношений между СССР и ФРГ и о возвращении на родину нескольких тысяч остававшихся в СССР немецких военнопленных.
 В Малайской Федерации объявлена амнистия участникам партизанской борьбы под руководством Коммунистической партии Малайи. Партизаны амнистию не приняли.
 11 сентября — на парламентских выборах в Камбодже победу одержала созданная бывшим королём Нородомом Сиануком партия Народно-социалистическое сообщество (Сангкум).
 13 сентября — французскими властями запрещена Алжирская коммунистическая партия, поддержавшая антифранцузское восстание в Алжире.
 14 сентября
 Установлены дипломатические отношения между СССР и Федеративной Республикой Германии.
 Во Франции распущена партия Объединение французского народа генерала Шарля де Голля.
 16 сентября
 Премьер-министр Финляндии Урхо Калева Кекконен, прибывший в Москву по личному приглашению К. Е. Ворошилова, начал переговоры с Н. С. Хрущёвым. Кекконену был предложен отказ СССР от военно-морской базы Порккала-Удд, арендованной на срок до 1994 года, в обмен на продление на 20 лет советско-финского договора 1948 года. Начало всестороннего советско-финляндского сотрудничества.
 В Аргентине против президента Перона восстал гарнизон Кордовы во главе с генералом Эдуардо Лонарди и военно-морские силы страны (Освободительная революция).
 17 сентября — указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».
 19 сентября
 Подписание в Москве соглашения между СССР и Финляндией об отказе Советского Союза от прав на использование территории Порккала-Удд для военно-морской базы и выводе советских вооружённых сил с этой территории.
 Досрочное завершение вывода частей Советской Армии из Австрии.
 20 сентября — подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и ГДР, по которому СССР признавал полный суверенитет Германской Демократической Республики.

 21 сентября — президент Аргентины генерал-лейтенант Хуан Перон бежал на канонерской лодке из охваченной мятежом страны в Парагвай, передав власть хунте во главе с командующим армией генерал-лейтенантом Хосе Доминго Молиной Гомесом.
 22 сентября — руководитель мятежа в Кордове дивизионный генерал Эдуардо Лонарди приведён к присяге как временный президент Аргентины (до 16 ноября 1955 года).
 23 сентября — присоединение Пакистана к Багдадскому пакту.
 25 сентября — Национальное собрание Камбоджи приняло решение о выходе страны из состава Французского союза (в январе 1956 года это было закреплено принятием специальной поправки к тексту Конституции 1947 года).
 27 сентября — в Женеве началось совещание министров иностранных дел СССР (В. М. Молотов), Великобритании (Гарольд Макмиллан), Франции (Антуан Пине) и Госсекретаря США Джона Даллеса по вопросам европейской безопасности, разоружению и германскому вопросу. Закрылось 16 ноября.

Октябрь 
 1 октября
 Преобразование китайской провинции Синьцзян в Синьцзян-Уйгурский .автономный район Китая.
 Антифранцузское восстание распространилось на западные районы Алжира. Вскоре вся территория колонии стала ареной боёв французской армии с алжирскими партизанами.
 3 октября — в Камбодже сформировано первое правительство Народно-социалистического сообщества во главе с бывшим королём Нородомом Сиануком.
 6 октября
 На Парижском автосалоне впервые показан публике Citroën DS, носивший неофициальное название «Богиня».
 Катастрофа DC-4 на Медисин-Боу.
 9 октября — премьер-министр Лаоса Катай Дон Сасорит и руководитель Фронта освобождения Лаоса принц Суфанувонг встретились в Рангуне для переговоров о национальном примирении.
 10 октября — проведение «Би-би-си» первой пробной передачи цветного телевидения.
 11 октября — подписание нового соглашения о прекращении военных действий в Лаосе.
 12 октября — опубликовано заявление Советского правительства, предостерегающее Иран от присоединения к Багдадскому пакту.
 17 октября — в Вене подписан Договор о торговле и судоходстве между СССР и Австрией.
 20 октября — заключён Договор о совместной обороне между Египтом и Сирией, позволяющий ввод египетских войск на сирийскую территорию.
 22 октября
 Совершил первый полёт самолёт F-105 «Тандерчиф».
 Постановление Совета Министров Союза ССР «о начале работ по созданию ПЛА проекта 645», в соответствии с которым развернулись работы по созданию АПЛ К-27 (первое применение РЖМТ).
 23 октября — референдум в Южном Вьетнаме по вопросу о ликвидации монархии и переходу к республиканской форме правления, проводившийся с большим числом нарушений и подтасовок.
 25 октября
 Завершён вывод союзных оккупационных войск СССР, США, Великобритании и Франции из Австрии. На следующий день австрийский парламент принял закон о постоянном нейтралитете Австрии.
 Американская компания «Tappan Company» впервые представила бытовую микроволновую печь.
 26 октября — в Южном Вьетнаме в соответствии с результатами референдума 23 октября ликвидирована монархия и провозглашена Республика Вьетнам, президентом которой стал Нго Динь Зьем.
 29 октября — загадочный взрыв линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте, гибель 609 моряков.

Ноябрь 
 1 ноября — Катастрофа DC-6 под Лонгмонтом — первый теракт на борту самолёта, расследованием которого занималось ФБР.
 3 ноября — присоединение Ирана к Багдадскому пакту.
 4 ноября — постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое завершило эпоху Сталинского ампира.
 15 ноября
 Открытие Ленинградского метрополитена имени Ленина (был введён в эксплуатацию участок Кировско-Выборгской линии между станциями «Площадь Восстания» и «Автово»).
 Объединение Либеральной и Демократической партий Японии в Либерально-демократическую партию Японии, лидером которой (с 5 апреля 1956 года — председателем) стал Итиро Хатояма, продолжавший возглавлять правительство Японии.
 16 ноября — временный президент Аргентины дивизионный генерал Эдуардо Лонарди передал власть командующему армией генерал-лейтенанту Педро Эухенио Арамбуру (до 1 мая 1958 года).
 22 ноября — отмена Военной коллегией Верховного суда СССР приговора 1952 года по делу Еврейского антифашистского комитета.
 23 ноября
 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене запрещения абортов».
 Передача Кокосовых островов, входивших в состав британской колонии Сингапур, под управление Австралии.
 25 ноября — Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин в своём послании президенту США Дуайту Эйзенхауэру отверг план «открытого неба» (за четыре месяца до этого Дуайт Эйзенхауэр в Женеве предложил вести воздушное фотографирование территорий СССР и США, чтобы не подвергать себя «страхам и опасностям внезапного нападения»).
 29 ноября — меджлис Ирана утвердил закон, призванный привлечь иностранные инвестиции в экономику страны.
 30 ноября — из Калининграда к берегам Антарктиды отправилось флагманское судно Первой советской антарктической экспедиции — дизель-электроход «Обь».

Декабрь 
 5 декабря
 Начало кампании бойкота автобусов негритянским населением города Монтгомери (штат Алабама, США) под руководством Мартина Лютера Кинга в знак протеста против расовой сегрегации.
 Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов США объединились в профцентр АФТ-КПП.
 6 декабря — Национальное собрание Камбоджи приняло закон, признающий социальное равенство женщин и мужчин и предоставляющий женщинам избирательное право.
 7 декабря — сформировано первое национальное правительство французского протектората Марокко во главе с М’Бареком Си Беккаи (до 12 мая 1958 года).
 9 декабря — Аднан Мендерес формирует правительство в Турции.
 12 декабря — в преддверии предоставления стране независимости подал в отставку последний британский генерал-губернатор Судана Александер Кнокс Хельм.
 14 декабря — приняты в ООН Албания, Ирландия, Непал, Португалия, получившие независимость Иордания, Камбоджа, Лаос, Ливия, Цейлон, а также выступавшие во Второй мировой войне на стороне Германии Австрия (входила в состав Третьего Рейха), Венгрия, Болгария, Испания, Румыния и Финляндия.
 17 декабря — англо-маскатские войска заняли столицу Омана Назву. Власть в имамате передана правителю Маската Саиду бен Таймуру, оманский правитель имам Галиб бен Али в январе 1956 года бежал в Саудовскую Аравию.
 19 декабря — парламент Судана принимает резолюцию с призывам к Египту и Великобритании признать независимость страны (предоставлена 1 января 1956 года; 19 января Судан присоединился к Лиге арабских государств).
 20 декабря — объявление Кардиффа столицей Уэльса.
 21 декабря
 Сенат Ирана утвердил закон о продаже государственных земель в рассрочку крестьянам, отставным офицерам и государственным служащим.
 Катастрофа Ли-2 под Балхашем.
 26—29 декабря — в Москве состоялась четвёртая сессия Верховного Совета СССР 4-го созыва.
 29 декабря — ввод в действие 1-го агрегата Куйбышевской ГЭС.
 31 декабря — в преддверии получения Суданом 1 января 1956 года независимости суданский парламент принял временную конституцию страны, по которой она провозглашалась унитарной демократической республикой.

Без точных дат 
 Компания Bell Labs представила первый полностью транзисторный компьютер TRADIC.
 В Париже издан роман Владимира Набокова «Лолита».
 Издан роман Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».
 Издана основная работа Джорджа Келли «Психология личных конструктов».
 Впервые была опубликована Книга Урантии.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Авиация

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Харлоу Кертис, американский промышленный руководитель (General Motors).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1955 году

Январь 
 1 января — Геннадий Лячин, командир АПРК «Курск», капитан 1-го ранга, Герой России (ум. 2000).
 6 января — Роуэн Аткинсон, английский актёр-комик.
 9 января — Дж. К. Симмонс, американский актёр, обладатель премии «Оскар».
 18 января — Кевин Костнер, американский актёр, продюсер, режиссёр и музыкант.
 28 января — Николя Саркози, президент Франции (2007—2012).

Февраль 
 2 февраля — Лешек Энгелькинг, польский поэт, писатель и переводчик.
 24 февраля — Стив Джобс, основатель и генеральный директор корпорации Apple (ум. 2011).

Март 
 2 марта — Виктор Сиднев, участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?».
 2 марта — Сёко Асахара, основатель и руководитель тоталитарной секты «Аум Синрикё».
 9 марта — Пат Мёрфи (Патриция Энн Мёрфи), американская писательница-фантаст.
 9 марта — Орнелла Мути, итальянская киноактриса.
 13 марта — Зинэтула Билялетдинов, советский хоккеист, тренер сборной России.
 15 марта — Ди Снайдер, американский рок-музыкант, вокалист и фронтмен глэм-метал группы «Twisted Sister».
 17 марта — Гэри Синиз, американский актёр театра и кино («Аполлон 13», «Зелёная миля», «Форрест Гамп»).
 19 марта — Брюс Уиллис, американский киноактёр («Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Шестое чувство»).
 21 марта — Жаир Болсонару, президент Бразилии (с 2019).
 22 марта — Лена Олин, шведская актриса.
 27 марта — Мариано Рахой, премьер-министр Испании с 2011 года.
 31 марта — Ангус Янг, бессменный гитарист и автор песен австралийской рок-группы AC/DC.

Апрель 
 5 апреля — Александр Ситковецкий, гитарист, лидер московской группы «Високосное Лето», основатель группы «Автограф».
 13 апреля — Ирина Хакамада, российский политик.
 14 апреля — Алексей Лебедь, бывший губернатор Хакасии (ум. в 2019).
 18 апреля — Майк Науменко, рок-музыкант (ум. в 1991).
 29 апреля — Сергей Овчаров, кинорежиссёр («Небывальщина», «Оно»).
 29 апреля — Лариса Удовиченко, киноактриса («Летучая мышь», «Место встречи изменить нельзя», «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс, до свидания!»).

Май 
 4 мая — Даля Докшайте, литовская художница.
 10 мая — Марк Дэвид Чепмен, убийца Джона Леннона.
 10 мая — Александр Друзь, знаток, мэтр клуба «Что? Где? Когда?».
 21 мая — Сергей Шойгу, российский государственный и военный деятель. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года. Генерал армии (2003). Герой Российской Федерации (1999).
 21 мая — Олег Салюков, главнокомандующий сухопутными войсками Российской Федерации с 2 мая 2014. Генерал армии.
 31 мая — Владимир Кузьмин, российский музыкант, певец, композитор.

Июнь 
 1 июня — Евгения Симонова, актриса («В бой идут одни старики», «Афоня», «Обыкновенное чудо»).
 8 июня — Сэр Тим Бернерс-Ли, английский учёный, изобретатель Всемирной паутины.
 16 июня — Анатолий Чубайс, политик.
 16 июня — Артемий Троицкий, музыковед.
 16 июня — Леонид Жуков, поэт.
 21 июня — Мишель Платини, французский футболист и тренер.
 23 июня — Юрий Григорьев, актёр театра и кино, телеведущий.
 27 июня — Изабель Аджани, французская актриса театра и кино.

Июль 
 1 июля — Ли Кэцян, премьер Государственного совета КНР с 2013 года.
 9 июля — Джимми Смитс, американский актёр.
 22 июля — Уиллем Дефо, американский актёр.

Август 
 4 августа — Билли Боб Торнтон, американский актёр и режиссёр.
 7 августа — Владимир Сорокин, русский писатель.
 11 августа — Сергей Мавроди, основатель МММ.
 15 августа — Али Лараед, тунисский политик, премьер-министр Туниса.
 19 августа — Питер Галлахер, актёр, музыкант и писатель.
 21 августа — Сергей Сельянов, российский кинопродюсер («Монгол»).
 27 августа — Роберт Ричардсон, американский кинооператор, трижды лауреат премии «Оскар».

Сентябрь 
 10 сентября — Лариса Долина, российская эстрадная и джазовая певица, актриса.
 24 сентября — Александр Баширов, российский актёр и режиссёр.
 26 сентября — Эдмунд Шклярский, российский композитор, поэт, музыкант, исполнитель, художник.

Октябрь 
 1 октября — Пекка Юльхя, финский скульптор.
 15 октября — Таня Робертс, американская киноактриса (ум. в 2021).
 26 октября — Стивен Керн Робинсон, американский астронавт.
 27 октября — Виктор Гусев, российский телеведущий, спортивный комментатор Первого канала.
 28 октября — Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft.

Ноябрь 
 8 ноября — Джеффри Форд, американский писатель, пишущий в жанрах фантастика, фэнтези, мистика.
 10 ноября — Роланд Эммерих, американский режиссёр немецкого происхождения.
 13 ноября — Вупи Голдберг, американская киноактриса.
 13 ноября — Борис Александров, хоккеист ЦСКА (погиб 1 августа 2002).

Декабрь 
 18 декабря — Алексей Венедиктов, российский журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы».
 25 декабря — Евгений Маргулис, российский рок-музыкант, гитарист и певец.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1955 году
Список умерших в 1955 году

 5 марта — Антанас Меркис, литовский государственный деятель (род. 1887).
 11 марта — Александр Флеминг, английский бактериолог, первооткрыватель пенициллина (род. 1881).
 19 марта — Леонид Александрович Говоров, советский военачальник, Маршал Советского Союза (род. 1897).
 18 апреля — Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года (род. 1879).
 4 мая — Джордже Энеску, румынский композитор (род. 1881).
 11 мая — Николай Митрофанович Крылов, российский и советский математик и механик (род. 1879).
 16 мая — Гарольд Мэррей, английский историк шахмат (род. 1868).
 25 июля — Исаак Осипович Дунаевский, советский композитор (род. 1900).
 12 августа — Томас Манн, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1929 года (род. 1875).
 13 августа — , американский композитор, автор песен и пианист (род. 1899).
 17 августа — Жозеф Фернан Анри Леже, французский живописец и скульптор (род. 1881).
 30 сентября — Джеймс Дин, американский киноактёр (род. 1931; погиб в автомобильной катастрофе).
 5 ноября — Морис Утрилло, французский художник (род. 1883).
 27 ноября — Артюр Онеггер, швейцарско-французский композитор (род. 1892).
 8 декабря — Герман Вейль, немецкий математик (род. 1885).
 19 декабря — Александр Михайлович Любимов, русский советский художник и педагог (род. 1879).

Нобелевские премии 
 Физика:
 Уиллис Юджин Лэмб — «За открытия, связанные с тонкой структурой спектра водорода»;
 Поликарп Куш — «За точное определение магнитного момента электрона».
 Химия — Винсент дю Виньо «За работу с биологически активными соединениями, особенно за впервые осуществлённый синтез полипептидного гормона».
 Физиология и медицина — Аксель Хуго Теодор Теорелль «За открытия, касающиеся природы и механизма действия окислительных ферментов».
 Литература — Халлдор Кильян Лакснесс — «За яркую эпическую силу, которая возродила великое повествовательное искусство Исландии».
 Премия мира — не присуждалась.

См. также

Примечания

Литература